Areosa es una freguesia portuguesa del concelho de Viana do Castelo, con 11,22 km² de superficie y 4.485 habitantes (2001). Su densidad de población es de 399,7 hab/km².

Enlaces externos 

  (en portugués)
 Gobierno civil e información administrativa del Distrito de Viana do Castelo (en portugués)

Freguesias de Viana do Castelo